— стихотворение японского писателя и поэта Кэндзи Миядзавы, написанное 3 ноября 1931 года (дату можно прочитать на первой странице рукописи: 3 ноября 6 года эпохи Сёва — см. фото). Текст стихотворения был обнаружен после смерти автора в небольшом черном кожаном дневнике, находившемся в одной из дорожных сумок поэта.

Текст 
Ниже приведён текст оригинала (первый столбец), на современном японском (второй столбец), с использованием ромадзи (третий столбец) и в русском переводе. В оригинале стихотворение почти полностью написано на катакане с использованием очень малого числа кандзи. Сейчас катакана используется только для написания заимствованных слов, но в период Сёва именно катакана использовалась как основная начертательная азбука.

Публикация 
Поскольку рукопись стихотворения была найдена отдельно от других рукописей Миядзавы и не была никак с ними связана, в первое собрание сочинений стихотворение не включалось. Впоследствии было включено в сборник сказок.

Памятная стела 

Стела возведена в городе Ханамаки на месте, где располагалась школа, в которой работал поэт. Под стелой захоронена небольшая часть останков Миядзавы, а на самой стеле вырезан полный текст стихотворения «Устоять перед дождём». Каждый год 21 сентября, в годовщину смерти писателя, возле стелы происходит фестиваль в честь памяти поэта. Исключением стал 2020 год, когда из за эпидемии CoVID-19 церемония была отменена.

Устоять перед катаклизмом 
Мотив борьбы духа против природной стихии в стихотворении вызвал всплеск интереса к нему после землетрясения 2011 года в Японии. Часто вспоминаемое в то время, стихотворение не только поддерживало дух в самой пострадавшей Японии, но и стало символом поддержки со стороны других стран. Панихида по жертвам землетрясения в Кафедральном соборе в Вашингтоне, которую проводил декан собора  11 апреля 2011 года, включала чтение стихотворения «Устоять перед дождём». Книга, содержащая рассказы переживших землетрясение, названа по первой строчке стихотворения.

Примечания

Литература

Другие переводы

На русский 
 , из книги

На английский

Ссылки 
 

Поэзия Японии
Поэмы XX века